Dunsley est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Dunsley, paroisse civile du Yorkshire du Nord
Dunsley, hameau du Staffordshire

Homonymie de toponyme